A 11 106-os számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében. Végigjárhatósága 2015 nyarán megszűnt, amikor a Budapest–Esztergom-vasútvonal 2012–2015 közötti felújításával egy időben átépítették a solymári vasútállomást, ezzel megszüntetve az út és a vasút addigi sorompós, szintbeli kereszteződését. Belterületi szakasza azóta új számozást is kapott – bár a közutak térképes nyilvántartására létrehozott kira.gov.hu adatbázisa szerint megtartotta a 11 106-os számot is, de egyúttal a 11 302-es útnak is a része lett –, a vasúttól északra eső, külterületi szakasza pedig szinte teljesen elvesztette minden addigi jelentőségét.

Nyomvonala 

Solymár belterületének északi részén ágazik ki az 1107-es útból, keleti irányban. Itteni középszigetes deltacsomópontja az 1990-es évek elején létesült, körforgalommá történő átépítése régóta szerepel a helyi önkormányzat távlati tervei között. Első, bő fél kilométeres szakasza megegyezik a 11 106-os útéval, települési neve ezen a szakaszon Vasút utca. Elhalad a nagyközség temetője mellett, majd jobbra, délkelet felé kiágazik belőle az az utca (Major utca), amelyen a solymári vár romjaihoz és a Jegenye-völgy környékének kirándulóhelyeire lehet eljutni.

A Vasút utca alsó szakaszán, a műemléki védelem alatt álló, egykor Valkó Arisztid helyi amatőr régész látogatható magángyűjteményének is otthont adó Nieger–Valkó-kúria mellett elhaladva az út észak felé kanyarodott, majd az ívet tovább folytatva nyugat felé fordult, hogy elérje a vasútállomástól mintegy 150 méterre kialakított szintbeli vasúti kereszteződést. Ezt a szakaszt már részben elbontották, illetve parkolókat alakítottak ki a helyén, mint ahogy elbontották a  vasúti átkelőjét is; a síneken az állomás térségében csak gyalogosan, illetve egy kerékpáros átjárón lehet átkelni, a közúti forgalom számára bő egy kilométerrel távolabb felüljáró épült.

A 11 106-os út nyomvonala a sínektől északra tovább folytatódik, egy darabig az állomási vágányokkal párhuzamosan halad, kelet felé – ezen a szakaszon szintén parkolókat alakítottak ki az átépítéskor –, majd északkeletnek fordul. Nyugat felől hosszan elnyúló mocsárvilág húzódik mellette, kelet felől pedig több ipartelep található itt; az útszakasz települési neve itt Külső Vasút utca. Keresztezi az Aranyhegyi-patakot, majd egy körforgalmú csomópontja következik, amely az Auchan Pilis áruházat szolgálja ki. Ezután az út északnak fordul, és pár száz méter után, a solymári brit katonai temető mellett csatlakozik a 10-es főúthoz, ahol véget is ér.

Az átépítés óta a vasútvonaltól északra húzódó szakaszán közösségi közlekedés nincsen, az egyéb forgalom is a korábbinak töredékére esett vissza, mivel gyakorlatilag csak azok használják, akik a vasútállomás parkolójába, illetve a vasútvonaltól északra elhelyezkedő ipari telephelyekre igyekeznek.

Képgaléria

Források 
 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

11106
Budai-hegység
Solymár